Het Engelse woord voor broncode
 Eén van de drie gates van een veldeffecttransistor
 Source SDK, een framework ontwikkeld door Valve Corporation
 Source (engine), een 3D-engine ontwikkeld door Valve Corporation
 Source Festival, een muziekevenement in Utrecht

Zie ook 

 The Source (doorverwijspagina)

 Stade de la Source, voetbalstadion in de Franse stad Orléans